Gaius Servilius Geminus är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Servilius Geminus (praetor), romersk politiker, praetor 220 f.Kr.
 Gaius Servilius Geminus (konsul), romersk politiker, konsul 203 f.Kr., diktator 202 f.Kr., pontifex maximus från 183 f.Kr.